Bruscantini est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1915-?), footballeur italien.
 Sesto Bruscantini (1919-2003), chanteur lyrique italien.

Patronyme italien